Karlowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Karlovo (ort i Bulgarien), Plovdiv, Obsjtina Karlovo,

Polen 

 Karłowo, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat sochaczewski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar